Тами́м () — арабское имя, происходит от глагола «тм» — «быть совершенным».

 Бану Тамим — арабское племя, относящееся к аравийской племенной группе Мудар.
 Эт-Тамим — мухафаза на севере Ирака, с 2006 года — Киркук.

 Персоналии
 Тамим бин Хамад Аль Тани (род. 1980) — 4-й эмир Катара с 25 июня 2013 года.
 Тамим, Ахмед (род. 1956) — украинский шейх, Верховный муфтий Духовного управления мусульман Украины.
 Тамим, Сюзанна (1977—2008) — ливанская поп-певица.
 аль-Кубати, Тамим (род. 1989) — йеменский тхэквондист, знаменосец команды Йемена на Олимпиаде 2012 года.